Krzysztof Grzegorek ist der Name folgender Personen:

* Krzysztof Grzegorek (Fechter) (* 1946), polnischer Säbelfechter
 Krzysztof Grzegorek (Politiker) (* 1961), polnischer Mediziner und Politiker